Kurdistans republikanska parti, förkortat KRP (kurdiska: Partia Respublika Kurdistanê), var ett ultranationalistiskt, fascistiskt och nationalkonservativt parti i Kurdistan mellan 1938 till 1996. Partiet bildades år 1938 i Baku, Azerbajdzjan av Feylikurdiska senatorer och deltog i kampen för ett självständigt stor-Kurdistan och statsbildningen av irakiska Kurdistan.Partiet hade sin starkaste bas i sydöstra Kurdistan och starkt stöd bland Feyli-kurder.

KRP hade nära militära och ekonomiska samarbeten med Nazityskland och Mussolinis Italien under andra världskriget. Många KRP medlemmar läste rasbiologi på tyska universitet och blev tränade av den tyska SS. Adolf Hitler exkluderade kurderna tillsammans med perserna från Nürnberglagarna och hävdade att de var ”rena arier”. Trots det nära bandet med nazisterna i Tyskland så hade KRP inga fientliga syner på judar och fördömde även Antisemitismen. Efter andra världskriget och Israels självständighet så bildade KRP nära band med de israeliska myndigheterna, Israel stöttade kurdernas kamp för ett självständighet. KRP fick ekonomiskt och militärt stöd från Israel, i utbyte hjälpte KRP många judar från förtrycket av de arabiska staterna. På 50-talet evakuerade KRP tillsammans med KDP hundratusentals irakiska judar till Israel pågrund av förtrycket och massakrerna.

Partiet har anklagats för terrorism, bombdåd, folkmord och har enligt irakiska myndigheter mördat ca 260 000 irakier och turkmener mellan åren 1963 och 1992. KRP har varit främst riktade mot irakier eftersom de ansågs vara ”underlägsna” och ett hot mot den kurdiska identiteten. Efter militärkuppen i Kurdistan bildade KRP en militär junta tillsammans med KDP, under det andra och tredje irakiska-kurdiska kriget utförde partiet flera massakrer, etniska utrensningar och folkmord på irakiska civila främst araber.

År 1996 upphörde partiet och slogs senare ihop med KDP, partiet som regerar Kurdistan idag på grund av påtryckningar från västvärlden. Kurdistans president Barzani ville inte förlora stödet från väst. Idag finns det många högt uppsatta politiker i KDP som tidigare var KRP-medlemmar. Iraks myndigheter har tidigare begärt Kurdistans president att lämna ut medlemmarna och ställa dem inför rätta men blivit nekad. År 2008 dömde Irak tre tidigare KRP-medlemmar till döden för krigsförbrytelser.

Referenser

Kurdiska politiska partier